Christophe Impens (1969), athlète belge.
Josse Impens (1840-1905), peintre belge.
Rue Josse Impens à Bruxelles.